AN/SSQ-2 — американский одноразовый пассивный ненаправленый гидроакустический буй, поступивший на вооружение ВМС США в 1950 году. Предназначен для прослушивания подводных акустических сигналов и передачи их по УКВ-радиканалу на самолёт-носитель или другой объект, оборудованный соответствующим приёмником. 

Первый послевоенный американский гидроакустический буй, пришедший на смену CRT-1 времён Второй мировой войны. В 1960-х годах использовался в гидроакустических системах Julie и Jezebel.

Устанавливался с самолётов и вертолётов. Сброс осуществляется при следующих условиях:
 Скорость до 278 км/ч (150 уз.), высота не менее 45 м;
 Скорость до 463 км/ч (250 уз.), высота не менее 150 м.

При сбросе буя в верхней части поплавка в воздухе раскрываются 4 лопасти, благодаря которым буй начинает вращаться, замедляя скорость падения и стабилизируя ориентацию в пространстве. При попадании буя в воду блок вращающихся лопастей отбрасываются; разбиваются ампулы с красителем, которые окрашивают воду вокруг буя в красный цвет; из днищевой части поплавка выходит микрофон, который опускается на глубину 12 м (длина полностью размотанной катушки с кабелем); выдвигается УКВ-антенна; забортная вода попадает в отсек аккумулятора, выполняя роль электролита, после чего в течение минуты аппаратура буя приводится в рабочее состояние.

Подводный акустический сигнал принимается гидрофоном, усиливается, преобразуется в частотно-модулированный УКВ-сигнал и ретранслируется передатчиком. Сигнал принимается на объекте носителе, детектируется и обрабатывается сигнальным процессором, обнаруживая и идентифицируя подводные объекты.

Расположение буя в дневное время определяется по пятну красителя, в ночное - по двум сигнальным лампочкам накаливания. Для обнаружения буя на больших расстояниях предназначен радиомаяк, приёмник которого принимает сигнал запроса в диапазонах X и S, а передатчик возвращает окончание сигнала запроса в амплитудно-модулированном виде. Ответный сигнал в диапазоне S различим на расстоянии 15 миль, в диапазоне X — на расстоянии 10 миль (в обоих случаях с высоты 600 м). 

Для работы с буем самолёт-носитель должен быть оснащён приёмником AN/ARR-26 или AN/ARR-31, радаром диапазона X AN/APS-33 или радаром диапазона S AN/APS-20A.

Буй оснащён автоматическим затапливающим устройством, который представляет собой водорастворимую заглушку, закрывающую отверстие в подводной части поплавка между его внутренней полостью и забортной водой. После растворения заглушки вода попадает во внутреннюю полость буя и буй тонет. Время затопления зависит от температуры воды, в более тёплой воде заглушка растворяется быстрее. Если необходимо возвратить буй, заглушка перед пуском заклеивается специальной клейкой лентой.

Источником питания буя является сухая батарея B, обеспечивающая под нагрузкой напряжения +150, +45, –3 и –15 В, и активируемая забортной водой батарея A с напряжениями 1,25 и 2,5 В. Ненагруженное напряжение батареи B около 180 В.

Антенна передатчика представляет собой четвертьволновой вибратор, сделанный из покрытой кадмием стальной ленты, которая в нерабочем состоянии свёрнута в спираль и находится под сбрасываемым колпачком. При сбросе колпачка антенна распрямляется в вертикальное положение в верхней части поплавка. Антенна радиомаяка расположена под пластиковым радиопрозрачным колпаком в верхней части поплавка и представляет собой три полуволновых щелевых излучателя для диапазона X и один червертьволновой щелевой излучатель для диапазона S.

Модификация AN/SSQ-2B производилась начиная с 1951 года.

Тактико-технические характеристики
 Глубина прогужения гидрофона — 12 м
 Дальность прослушивания — 0,5–4 мили
 Длительность функционирования — 1,5 часа в морской воде при температуре 0–30°С
 Частота передатчика — один из фабрично установленных каналов в диапазоне 162–174 МГц. Номер канала нанесён трафаретом у днища буя
 Мощность передатчика — 0,25 Вт
 Срок хранения:
 Оборудование — 5 лет; 
 Батарея — 1 год при температуре от —35 до +22°С
 Вес — 7,3 кг
 Размеры:
 Длина — 914,4 мм
 Диаметр — 123,8 мм

Примечания

Ссылки
 APPROVED NAVY TRAINING SYSTEM PLAN FOR THE NAVY CONSOLIDATED SONOBUOYS. N88-NTSP-A-50-8910B/A, SEPTEMBER 1998.

Гидроакустические буи